Der Moscow River Cup 2018 war ein Tennisturnier der Damen in Moskau. Das Sandplatzturnier der Kategorie International war Teil der WTA Tour 2018 und fand vom 23. bis 29. Juli 2018 statt.

Qualifikation 
Die Qualifikation für den Moscow River Cup 2018 fand vom 22. bis 23. Juli 2018 statt.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2018
Tennisturnier in Moskau